TWA est un sigle pouvant signifier :

Trans World Airlines
Association des femmes tibétaines en exil (Tibetan Women's Association, TWA)
Angle de vent réel (True Wind Angle) par opposition à l'angle de vent apparent (terme de Voile)

Voir aussi 
 Twa, le troisième groupe social rwandais et burundais, pygmée.
 Paul Sein Twa, militant birman pour l'environnement.